Дели Вальдес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дели Вальдес, Хорхе (род. 1967) — панамский футболист, нападающий.
 Дели Вальдес, Хулио (род. 1967) — панамаский футболист, нападающий.